tepčija (Bosna)
 tepčija (Srbija)